Катарина Среботнік () — словенська тенісистка, яка спеціалізується переважно в парній грі та міксті, колишня перша ракетка світу серед жінок у парній грі.

На початок липня 2011 Среботнік посідла перший рядок світової класифікації в жіночому парному розряді.
Вона — 6-разова переможниця турнірів Великого шолома (1 — у парі, 5 — у міксті) та дворазова фіналістка чемпіонату WTA туру (2007, 2010).

Статистика

Значні фінали

Пари: 5 (1–4)

Мікст: 11 (5–6)

Фінали турнірів WTA

Одиночний розряд: 10 (4 титули)

Парний розряд: 81 (39–42)

Посилання 

 Досьє на сайті WTA 

Словенські тенісистки
Уродженці Словенії
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Перші ракетки світу (жінки)
Переможниці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті